François Gesthuizen, Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Sharon Gesthuizen, Nederlands politica